Gotch ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Gotch (1853–1913), britischer Neurophysiologe
 Frank Gotch (1878–1917), US-amerikanischer Wrestler deutscher Herkunft
 Karl Gotch (1924–2007), belgischer Ringer und Wrestler
 Thomas Cooper Gotch (1854–1931), englischer Maler des Spätimpressionismus, Symbolismus und Präraffaelismus

Siehe auch:
 Gotsch